Коші — річка в Непалі та Індії, одна з найбільших приток Гангу.
 Оґюстен-Луї Коші — французький математик (1789—1857).
 Коші — місто в Японії, в префектурі Кумамото.
 16249 Коші — астероїд.